Овде су дати састави екипа учесница на Светском првенству у фудбалу 2014. које је одржано у Бразилу, између 12. јуна и 13. јула 2014. године. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка првенства.

Група А

Бразил 
Селектор:  Луиз Фелипе Сколари

Камерун

Хрватска
Селектор:  Нико Ковач

Мексико

Група Б

Аустралија

Чиле

Холандија

Шпанија

Група Ц

Колумбија

Грчка

Обала Слоноваче

Јапан

Група Д

Костарика

Енглеска

Италија

Уругвај

Група Е

Еквадор

Француска

Хондурас

Швајцарска

Група Ф

Аргентина

Босна и Херцеговина

Иран

Нигерија

Група Г

Немачка 
Селектор:  Јоаким Лев

Гана

Португалија

Сједињене Америчке Државе

Група Х

Алжир

Белгија

Русија

Јужна Кореја 

Светско првенство у фудбалу 2014.
2014‎